Политех-СамГТУ — российский  женский баскетбольный клуб Самары, основанный на базе Самарского государственного технического университета. Играет в Суперлиге.

История 
Женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» был основан в  2000 году.
Инициаторам создания команды выступил ректор СамГТУ Владимир Калашников, а возглавил команду заслуженный тренер России Леонид Окунев.
В 2003 году, на третий год участия в первенстве России, «Политех» занял второе место в Высшей лиге. Через год «Политех», который уже тренировал Алексей Саяпин, стал победителем Высшей лиги, тогда — второго по статусу дивизиона российского чемпионата. В том же году директором клуба стал Владимир Жарков. В сезоне 2004—2005 команда под руководством заслуженного тренера России Александра Власова выступал в Суперлиге.
В сезонах 2005—2006 и 2006—2007 «Политех» становился победителем первенства Поволжья розыгрыша Студенческой баскетбольной лиги, а затем три сезона подряд становился лучшей командой Приволжского федерального округа чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола, по праву считаясь одной из лучших студенческих команд страны. Еще одно подтверждение этому — успешное выступление на Всероссийских универсиадах: в Казани в 2008 году «Политех» был четвертым, а через два года в Пензе — вторым.
В период с 2001 по 2009 год в команде было подготовлено 10 мастеров спорта, а воспитанница «Политеха» Евгения Кожевникова стала мастером спорта международного класса и выступала за ведущие российские клубы. В сезоне-2007-2008 в составе БК «Динамо» Москва она стала обладательницей Кубка Европы. А Маргарита Подлесных в составе студенческой сборной России завоевала серебряные медали летней Универсиады 2009 г. в Белграде.
Возвращение на профессиональный уровень произошло летом 2010 г. благодаря совместной работе Федерации баскетбола Самарской области и Самарского государственного технического университета. По инициативе ректора СамГТУ Д. Е. Быкова, главным тренером команды, в сезоне-2010-2011 после долгого перерыва вернувшейся в Высшую лигу национального чемпионата, стала воспитанница клуба Ольга Костромина. «Политех-СамГТУ», в составе которого играли исключительно воспитанницы самарского баскетбола, уверенно прошел по дистанции своего дебютного сезона, все время держась на втором-третьем месте, и лишь на финальном этапе, когда решалась судьба путевки в Суперлигу, несколько сбавил обороты, остановившись на четвертом месте.
При этом два игрока команды, Кристина Слепцова и Екатерина Кулькова (Борисова), получили вызов в молодежную сборную России.
Однако следующий сезон «Политех-СамГТУ» вновь был вынужден провести на любительском уровне, сосредоточившись на выступлении в чемпионате АСБ, где дошел до четвертьфинала. Летом 2012 г. «Политех» стал победителем III Всероссийской летней Универсиады, проходившей в Сургуте.
Осенью 2012 г. самарская команда вновь вернулась в число участников чемпионата России. Под руководством Алексея Соколовского «Политех-СамГТУ» выступал в Высшей лиге и закончил сезон-2012-2013 на втором месте, уступив только московской «Глории».
В сезоне 2013—2014 команда дебютировала в Суперлиге Чемпионата России, где под руководством Андрея Николаевича Безрукова заняла 7 место.
В сезоне 2014—2015 г. «Политех», под руководством Александра Гаршина становится серебряным призером Суперлиги.

В настоящий момент главным тренером клуба является Андрей Борисович Рузанов, а помощником главного тренера стала Екатерина Александровна Демагина.

Достижения 
 Чемпион Высшей лиги 2004 г.
 Серебряный призер Высшей лиги 2003 г.
 Серебряный призер Высшей лиги в сезоне 2013 г.
 Серебряный призер Суперлиги в сезоне 2014-2015г

Администрация клуба 
1.
Дмитрий
Евгеньевич Быков — президент БК
«Политех-СамГТУ».

2.
Евгений
Владимирович Франк — генеральный директор БК «Политех-СамГТУ».

3.
Владимир
Николаевич Трофимов — спортивный директор БК «Политех-СамГТУ».

4.
Ольга
Владимировна Костромина — главный администратор БК «Политех-СамГТУ».

Тренерский состав 
Главный тренер — Рузанов Андрей Борисович

Тренер — Демагина Екатерина Александровна

Главный тренер ДЮБЛ — Виктор
Курильчук

Состав команды 
 Архипова Ирина Леонидовна Защитник-нападающий
 Киселева Ирина Владимировна Защитник
 Кожевникова Евгения Георгиевна Нападающий — центр
 Соколовская Ольга Борисовна Разыгрывающий
 Овчаренко Ольга Михайловна Защитник 
 Омельченко Ольга Александровна Нападающий
 Евсейчева Кристина Олеговна Защитник
 Мельникова Елена Викторовна Защитник
 Ханыкина Татьяна Александровна Нападающий — центр

Известные баскетболистки клуба 
 Евгения Кожевникова
 Ольга Овчаренко
 Юлия Полуянова

Ссылки 

 Группа Вконтакте 
 Аккаунт в Твиттере : https://twitter.com/bksamgtu 
 Аккаунт в Инстаграме : http://instagram.com/basket_samgtu/ 

 Официальный сайт клуба 
 Канал Youtube https://www.youtube.com/channel/UCQ1EJsfqFwmrcsofiIbVtxg

Баскетбольные клубы России
Женские баскетбольные клубы России
Баскетбольные клубы, основанные в 2000 году
Спортивные клубы Самары